Las Quatre Rotas (en francès Les Quatre-Routes-du-Lot) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Rombach-le-Franc

Referències 

Municipis de l'Òlt